Рассуха — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Рассуха — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Рассуха — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Рассуха — посёлок при одноимённой железнодорожной станции в Унечском районе Брянской области.
 Рассуха — село в Унечском районе Брянской области.